Майкл Ке́нна (; род. 20 ноября 1953 года, Уиднес, Ланкашир, Англия) — английский фотограф, наиболее известный своими необычными чёрно-белыми пейзажами с неземным светом, достигнутым при съёмке на рассвете или ночью с выдержкой до 10 часов. Его фотографии отображают взаимодействие эфемерного состояния природного ландшафта с объектами, созданными руками человека.

О работах Кенны опубликовано более двадцати книг. Тематика его творчества варьируется от видов заводского комплекса компании Ford в Дирборне, штат Мичиган, до пейзажей заснеженного острова Хоккайдо в Японии. Работы мастера представлены в постоянных коллекциях Национальной библиотеки Франции в Париже, Национальной галереи искусства в Вашингтоне, Музея Виктории и Альберта в Лондоне, Токийского музея фотографии.

Биография 
Майкл Кенна родился 20 ноября 1953 года в небольшом промышленном городке Уиднес на северо-западе Англии. Он рос с пятью братьями и сёстрами в бедной рабочей семье ирландцев-католиков. С 10 до 17 лет Майкл посещал семинарию, намереваясь стать священником, но, когда обнаружил у себя талант художника, отказался приобщаться к духовенству и выбрал творческую карьеру, несмотря на то, что его семья не сочла этот выбор хорошим с точки зрения заработка.

После года учёбы в художественной школе Банбери, где он получил свои первые уроки фотографии, Кенна подал заявление в Лондонский колледж печати сразу на два факультета — графического дизайна и коммерческой фотографии, решив, что будет учиться на том, где его примут в первую очередь. В итоге он обучался на втором факультете и окончил учёбу в 1976 году. Занимаясь пейзажной фотографией в качестве хобби, он использовал любую возможность практиковаться в своём ремесле в коммерческих целях. Кенна фотографировал генеральные репетиции в театрах, снимал для звукозаписывающих компаний и прессы, ассистировал другим фотографам, продавал стоковые фотографии Анри Картье-Брессона, Корнелла Капы, Марка Рибу и Жака-Анри Лартига для агентства Джона Хиллельсона (John Hillelson Agency) на Флит-стрит.

В 1977-м Кенна переехал в Сан-Франциско, чтобы иметь возможность выставлять и продавать свои работы в галереях. Там он встретил Рут Бернард, которая в том же году наняла его заниматься фотопечатью. В течение следующих восьми лет она знакомила Майкла с творческим премудростями процесса фотопечати, с её уникальными методами манипулирования и интерпретации негатива.

Творчество 
Фотографии Кенны фокусируются на необычных пейзажах с неземным светом, достигнутым за счёт фотографирования на рассвете или ночью с выдержкой до 10 часов. Примерно с 1986 года он в основном использовал фотоаппараты Hasselblad среднего формата и Holga, это объясняет квадратную форму большинства его фотографий. Исключением стали фотографии в детском саду Моник (Monique's Kindergarten), для которых использовалась крупноформатная камера 4×5.

Работы Майкла Кенны выставлялись в галереях и музейных экспозициях в Азии, Австралии и Европе. Его фотографии размещены в коллекции Национальной галереи искусства в Вашингтоне, в собрании Фотографического наследия (Patrimoine photographique) в Париже, Музее декоративного искусства в Праге, Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Его фотографии руин концентрационных лагерей были показаны в титрах к фильму о холокосте «Дневник Эстер» (Esther's Diary, 2010).

Кенна также выполнял коммерческую работу для таких клиентов, как Volvo, Rolls-Royce, Audi, Sprint Corporation, Dom Pérignon и Совет по туризму Испании.

В 2000 году по решению Министерства культуры Франции Майкл Кенна стал кавалером ордена Искусств и литературы.

Публикации 
 Michael Kenna Photographs. — Stephen Wirtz Gallery and The Weston Gallery, 1984.
 The Hound of the Baskervilles. — Arion, 1985; Northpoint, 1986.
 1976-1986. — Gallery Min, 1987.
 Night Walk. — Friends of Photography, 1987.
 Michael Kenna. — Min Gallery, 1990.
 Le Desert de Retz. — Arion, 1990.
 The Elkhorn Slough and Moss Landing. — The Elkhorn Slough Foundation, 1991.
 A Twenty Year Retrospective. — Treville, 1994; Portland, OR: Nazraeli, 2002.
 The Rouge. — Ram, 1995.
 The Silverado Squatters. — Arion, 1996.
 Monique's Kindergarten. — Portland, OR: Nazraeli, 1997.
 Le Notre's Gardens. — The Huntington Library, Art Collections Library and RAM Publishing, 1997 и 1999.
 Night Work. — Portland, OR: Nazraeli, 2000.
 Impossible to Forget: The Nazi Camps Fifty Years After. — Marval; Nazraeli, 2001.
 Easter Island. — Portland, OR: Nazraeli, 2001.
 Japan. — Portland, OR: Nazraeli; Treville Editions, 2002.
 Calais Lace. — Portland, OR: Nazraeli, 2003.
 Boarding School. — Portland, OR: Nazraeli, 2003.
 Ratcliffe Power Station. — OR: Nazraeli, 2004.
 Retrospective Two. — Portland, OR: Nazraeli; Treville Editions, 2004.
 Hokkaido. — Portland, OR: Nazraeli, 2005.
 Montecito Garden. — Portland, OR: Nazraeli, 2007.
 Mont St Michel. — Portland, OR: Nazraeli, 2007.
 Mont-Saint-Michel. — 21st, 2007.
 Images of the Seventh Day, 2011
 In France. — Portland, OR: Nazraeli, 2012.
 Abruzzo. — Italy, OR: Nazraeli, 2017.
 One Sunday in Beijing. — Paris: Bessard, 2018 (издано в 700 экз.).
 Beyond Architecture. — New York, London, Munich: Prestel Publishing (Verlag), 2019. — ISBN 978-3-7913-8582-2.

Награды 
 Imogen Cunningham Award (Сан-Франциско, Калифорния, США, 1981).
 Art in Public Buildings Award (Комиссия Совета по делам искусств Калифорнии (California Arts Council Commission), Сакраменто, Калифорния, США, 1987).
 Institute for Aesthetic Development Award (Пасадена, Калифорния, США, 1989).
 Golden Saffron Award (Консуэгра, Испания, 1996).
 Chevalier of the Order of Arts and Letters (Министерство культуры Франции, Франция, 2000).
 Honorary Master of Arts (Институт Брукса (Brooks Institute), Санта-Барбара, США, 2003).
 Hae-sun Lee Photography Award (Ассоциация фотографов Кореи, Сеул, Республика Корея, 2013).
 Special Photographer Award (Хигасикава, Хоккайдо, Япония, 2016).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Майкла Кенны.
 Interview with Michael Kenna by Tim Baskerville.
 About Monique's Kindergarten by John Paul Caponigro.